Mali Raven je naselje u sastavu Grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 15 stanovnika.

Znamenitosti 
 crkva Presvetog Srca Isusova i sveti Ladislav

povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca